Isla del Sol kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Isla del Sol (ö i Bolivia), La Paz, 
 Yumani, ort, La Paz, 

Robotskapade Boliviaförgreningar